Якобсон е фамилия. Може да се отнася до:

 Роман Якобсон, езиковед
 Ула Якобсон, шведска актриса
 Едит Якобсон, немска психоаналитичка
 Александър Якобсон, руски дипломат